Соревнования по хоккею на траве на летних Азиатских играх 2006 проходили с 2 по 14 декабря 2006 года в городе Доха (Катар) на стадионе «Al-Rayyan Hockey Field» среди мужских и женских команд. В турнире приняло участие 10 мужских и 7 женских команд.

В мужском турнире победителем в 4-й раз в своей истории стала сборная Южной Кореи, победившая в финале сборную Китая со счётом 3:1. Бронзовые медали завоевала сборная Пакистана, победившая в матче за 3-е место сборную Японии со счётом 4:2.

В женском турнире победителем во 2-й раз в своей истории стала сборная Китая, победившая в финале сборную Японии со счётом 1:0. Бронзовые медали завоевала сборная Индии, победившая в матче за 3-е место сборную Южной Кореи со счётом 1:0.

Медалисты

Квалификация на турнир 
Шесть лучших мужских команд Азии (Южная Корея, Индия, Пакистан, Япония, Китай и Малайзия) получили квалификацию на турнир напрямую. Для заполнения оставшихся 4 мест с 11 по 20 мая 2006 был проведён квалификационный турнир в городе Дакка (Бангладеш).

Женский квалификационный турнир был проведён с 5 по 9 июня 2006 в Куала-Лумпуре (Малайзия). Все 4 участвовавших в турнире команды были квалифицированы, но позднее сборная Пакистана отказалась от участия в соревнованиях на Азиатских играх.

Мужчины

Женщины

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+03:00

Мужчины

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5—8 места

Группа B 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5—8 места

Плей-офф

За 9-10 место

За 5-8 место

За 1-4 место

Итоговая таблица

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в финал
 Проходят в плей-офф за 3—4 места
 Проходят в плей-офф за 5—6 места

Плей-офф

За 5-6 места

За 3-4 места

За 1-2 места

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Medal Tally | Asian Games | Indian Olympic Association
 15th Asian Games | Pakistan Sports Board
 Страница о мужском турнире на сайте todor66.com
 Страница о женском турнире на сайте todor66.com

2006
Хоккей на траве
2006 год в хоккее на траве
Хоккей на траве в Катаре
Декабрь 2006 года